Kozina (otok), otok u Hrvatskoj
 Kozina (Hrpelje - Kozina, Slovenija), naslje u općini Hrpelje - Kozina, Slovenija